Ву́лиця Окса́ни Петрусе́нко — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Оксани Петрусенко — вулиця в місті Херсон.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок